Splitska riva
Zadarska riva
Puljska riva
Riva (sastav), zadarski glazbeni sastav
Riva degli Schiavoni, Riva od Horvatov, ulica u Veneciji
Emmanuelle Riva, francuska glumica. 
Scipione Riva-Rocci, talijanski liječnik
Luigi Riva, talijanski nogometaš
Antonello Riva, talijanski košarkaš
Riva del Garda, naselje